Castelvetro di Modena – comune italiano in provincia di Modena.
Castelvetro Piacentino – comune italiano in provincia di Piacenza.
Lodovico Castelvetro – umanista modenese del XVI secolo.